Guna peut désigner :

Toponyme

Éthiopie 
 Guna, subdivision administrative.

Inde 
 Guna, un district dans l'État du Madhya Pradesh ;
 Guna, une ville située dans ce district.

Divers 
 Guna, un terme sanskrit (guṇa) ;
 Au Panama, le terme est une orthographe pour un peuple amérindien : Cuna, Guna ou Kuna. Par extension, le terme Kuna apparaît dans le nom de la région administrative, la comarque Guna Yala.